Bezpečnostní rada může být:
 Bezpečnostní rada státu
 Izraelská národní bezpečnostní rada
 Bezpečnostní rada Nizozemska
 Mírová a bezpečnostní rada
 Národní bezpečnostní rada USA
 Rada bezpečnosti OSN

Související články 
 Rada obrany